Osoby o tym nazwisku:
 Giulio Prisco – włoski informatyk, pisarz i futurysta
 Giuseppe Prisco – włoski oficer, prawnik i działacz piłkarski
 Giuseppe Antonio Ermenegildo Prisco – rzymskokatolicki biskup

Inne:
 San Prisco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania